In 2002 werd het 88ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 16 februari tot 6 augustus. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel, of als beiden clubs een wedstrijden wonnen werd er een verlenging gespeeld, score tussen haakjes weergegeven. In de finale was er geen terugwedstrijd, na de reguliere speeltijd werden verlengingen gespeeld. Fortaleza kreeg de titel van het tweede toernooi door betere prestatie in de groepsfase.

Derde toernooi

Eerste fase

Finale

Finale
Bij gelijkspel won Ceará omdat het twee van de drie toernooien gewonnen had.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2002